Вяткинский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Усть-Пристанском районе Алтайского края России. Административный центр — село Вяткино.

География 
Крупнейшим озером сельского поселения является Шибаево, которое находится в его северной части.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 832 человека, в том числе 387 мужчин и 445 женщин.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит один населённый пункт — село Вяткино.

Примечания 

Муниципальные образования Усть-Пристанского района
Сельские поселения Алтайского края